Wilhelm Sandmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Sandmann (Bibliothekar) (1879–1944), deutscher Bibliothekar 
 Wilhelm Sandmann (Verleger) (1933–2018), deutscher Verleger und Verbandsfunktionär
 Wilhelm Sandmann (Mediziner) (* 1942), deutscher Gefäßchirurg